Михаи́л Иванович Влади́миров:
 Владимиров, Михаил Иванович (1967—2022) — советский и российский рок-музыкант.
 Владимиров, Михаил Иванович (1914—1982) — один из организаторов партизанского движения на Украине во время Великой Отечественной войны.